Hitzling ist der Name folgender Orte in Bayern:

 Hitzling (Haarbach), Ortsteil der Gemeinde Haarbach, Landkreis Passau
 Hitzling (Obertaufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Obertaufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn
 Hitzling (Vilshofen an der Donau), Ortsteil der Stadt Vilshofen an der Donau, Landkreis Passau

Siehe auch:
 Hitzing